Los Ruiseñores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ruiseñores, Jalisco, ort, Tala, 
 Los Ruiseñores, Michoacán de Ocampo, ort, Tarímbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar